O Campeonato Paulistano de Rugby Série B de 2014 será a 14ª edição da segunda divisão do rugby union do estado de São Paulo. A disputa acontece entre março e outubro, no formato de turno e returno por pontos corridos com nove equipes participantes.

A Federação Paulista de Rugby (FPR), que organiza o torneio, decidiu aumentar o número de equipes da Série A para 2014. Assim, o campeão da Série B será automaticamente promovido, enquanto o vice-campeão disputará uma partida de repescagem contra o último colocado da Série A por uma vaga na principal divisão do Campeonato Paulista em 2014.2

Além disso, da mesma maneira que no ano anterior, como todos os integrantes da Série A já integram o Super 10, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o representante do estado de São Paulo virá de uma disputa entre os primeiros da Série B e os vencedores do Campeonato Paulista do Interior de 2013.

 

B
Rugby de 2014 no Brasil